Клаус () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код  —  80409.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вернер Мюллер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 24 мест.

 АНП занимает 18 мест.
 Зелёные занимают 4 места.
 СДПА занимает 2 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Форарльберга